Il doppio del torneo di tennis Copa FVT 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Maria-Fernanda Alvarez-Teran e Keri Wong che hanno battuto in finale Naomi Totka e Karina Venditti 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 María Irigoyen /  Ana Sofía Sánchez (semifinali)
 Catalina Pella /  Carolina Zeballos (quarti di finale)

 Cecilia Costa Melgar /  Ana-Clara Duarte (semifinali)
 Maria-Fernanda Alvarez-Teran /  Keri Wong (Campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa FVT 2013